Чемпіонат Регбі (, до 2011 року Кубок Трьох Націй) — щорічне змагання між трьома найсильнішими регбійними збірними південної півкулі: Новою Зеландією, Південною Африкою, Австралією та Аргентиною.

Турнір проводиться з 1996, спочатку в два кола, а з 2006 року в три кола. В 2007, як виняток, турнір проходив у два кола в зв'яку з підготовкою команд до чемпіонату світу. В 2012 році відбулося розширення числа учасників за рахунок включення збірної Аргентини. 

В рамках турніру розігруються додаткові кубки за перемоги в серіях ігор між парами збірних.

Результати

Турніри (1996-2009)

Підсумкова таблиця 

Оновлено 22 серпня 2009

Див. також 
 Турнір шести націй

Примітки 

Регбі